Tombstone ("lápide", em inglês) pode se referir a:

 Tombstone - personagem de história em quadrinhos da empresa americana Marvel Comics, conhecido em português como Lápide
 Tombstone (Arizona) - cidade do estado americano do Arizona
 Tombstone (filme) - filme americano de 1993 do gênero western
 Tombstone Records - gravadora americana
 Tombstone (tipografia) - símbolo usado em matemática para denotar o fim de uma prova no lugar da abreviação tradicional
 Tombstone piledriver - variação de ataque de wrestling profissional

Desambiguação